La Patrouille de l'aube (titre original : The Dawn Patrol) est un film américain de Howard Hawks (1930) ;
 La Patrouille de l'aube (titre original : The Dawn Patrol) est un film américain d'Edmund Goulding (1938), remake du précédent ;
 La Patrouille de l'aube (titre original : The Dawn Patrol) est un roman américain de Don Winslow (2008).